Mihailo Jovanović (?-1851), marchand, président de la Matica srpska ;
Mihailo Jovanović (1826-1898), métropolite de l'Église orthodoxe serbe ;
Mihailo P. Jovanović (1855-1944), ministre de la Justice de Serbie ;
Mihailo Lj. Jovanović (1877-1939), général du Royaume de Yougoslavie ;
Mihailo Jovanović (né en 1975), footballeur serbe ;
Mihailo Jovanović (né en 1989), footballeur serbe.